Guggenheim-Museum steht für:
 Solomon R. Guggenheim Museum, New York City, USA
 Peggy Guggenheim Collection, Venedig, Italien
 Guggenheim-Museum Bilbao, Spanien
 Guggenheim Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (geplant)
 Deutsche Guggenheim, Berlin, Deutschland (1997–2012)
 Guggenheim SoHo, New York City, USA (1992–2002), siehe Solomon R. Guggenheim Foundation #Guggenheim SoHo
 Guggenheim Hermitage, Las Vegas, USA (2000–2008), siehe Solomon R. Guggenheim Foundation #Guggenheim Hermitage in Las Vegas

Siehe auch:
 Solomon R. Guggenheim Foundation (Betreiberorganisation der Guggenheim-Museen)
 Guggenheim (Begriffsklärung)